Латвійська футбольна Вища ліга 2013 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона здобув Вентспілс.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Металургс (Лієпая) після закінчення поточного сезону був розформований, натомість був створений клуб Лієпая, що розпочав виступи у Вищій лізі.
2. Клуб Сконто був недопущений до єврокубків через порушення правил Фінансового фейр-плей.
3. Клуб Єлгава взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Латвії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|14/17 листопада 2013

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2013
Латвія